Эммертинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг. Подчиняется управлению Эммертинг.  Население составляет 4138 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 14,08 км². Официальный код  —  09 1 71 114.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии